Mihajlo I., car Bizanta
Mihajlo I., car Rusije